Медовый месяц — первый месяц супружества молодых людей после свадьбы.

Медовый месяц также может означать:

Книги 
 «Медовый месяц» — поэма 1905 года, написанная английским драматургом Ноэлом Кауардом.
 «Медовый месяц» — роман, написанный Джеймсом Паттерсоном и Говардом Роуханом.
 «Медовый месяц» — роман 1998 года, написанный .
 «Медовый месяц» — роман 2000 года, написанный .
 «Медовый месяц» — роман 1995 года, написанный Патриком Модиано.
 «Медовый месяц» — роман 1987 года, написанный .
 «Медовый месяц» — роман 1986 года, написанный .
 «Медовый месяц» — роман 2004 года, написанный .

Кинематограф и телевидение 
  — американский комедийный фильм 1928 года Роберта Голдена.
  — американский комедийный фильм 1947 года Уильяма Кейли.
  — британо-испанский фильм 1959 года Майкла Пауэлла.
  () — шведская драма 1972 года Клаэса Лундберга.
  — болливудская комедия 1973 года .
  — индийский фильм 1974 года.
  — болливудский фильм 1992 года.
 Медовый месяц — итальянский фильм 1995 года.
  () — чешский фильм 2013 года Яна Гржебейка.
  — американский фильм ужасов 2014 года Лей Джаниак.
 Медовый месяц — комедийно-романтический фильм 1917 года Чарльза Гиблина.
 Медовый месяц — четвёртый эпизод первого сезона американского телесериала «Династия», выпущенный в 1981 году.
 Медовый месяц — двадцать второй эпизод первого сезона американского телесериала «Доктор Хаус», выпущенный в 2005 году.
  — пьеса британского драматурга , поставленная в 1805 году.

Музыка

Альбомы 
 Honeymoon — двадцать пятый студийный альбом итальянского камерного оркестра Rondo Veneziano, выпущенный в 1999 году.
  — восьмой студийный альбом американской альт-кантри группы The Handsome Family, выпущенный в 2009 году.
 Honeymoon — четвёртый студийный альбом американской певицы Ланы Дель Рей, выпущенный в 2015 году.
 Honeymoon — дебютный студийный альбом американской инди-поп группы Beach Bunny, выпущенный в 2020 году.

Песни 
 «Honeymoon» — промосингл Ланы Дель Рей в поддержку одноименного альбома, выпущенного в 2015 году.
  — песня американского композитора , выпущенная в 1929 году.
 «Honeymoon» — песня британского исполнителя .
 «Honeymoon» — песня итальянского исполнителя и композитора Марино Марини.

Другое 
  — несколько американских мостов Нью-Гэмпшир и Ниагара-Фолс.